Моллалар:

Азербайджан:

 Моллалар — 2 села в Агдамском районе.
 Моллалар — село в Лачинском районе.
 Моллалар — село в Товузском районе.

Другие:
 Моллалар — бывшее название села Смежное.